Диметилгидразин:
 1,1-Диметилгидразин (несимметричный диметилгидразин, НДМГ, гептил), HN—N(CH)
  (симметричный диметилгидразин), CHHN—NHCH